Сююрташ — название населённых пунктов в России:

 Сююрташ — исчезнувшее село в Ленинском районе Республики Крым
 Сююрташ — до 1945 г. название села Белокаменное в Бахчисарайском районе Республики Крым.